Derouet ist der Familienname von:

 Henri-François-Marie-Pierre Derouet (1922–2004), französischer Bischof von Arras
 Paul Derouet (* 1947), französischer Comic-Aktivist und Übersetzer